Het tennistoernooi van Wimbledon in 2004 bij de vrouwen werd voor de 111e keer gehouden. De Russin Maria Sjarapova won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaanse Serena Williams met 6-1 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2004